Эпицион (, от  «сверхсобака») — род вымерших гигантских псовых подсемейства Borophaginae. Обитали в миоцене в Северной Америке.

Род содержит несколько видов. Типовой вид Epicyon haydeni — крупнейшее псовое всех времён: высота в холке 90 см.

Виды 
  Epicyon aelurodontoides
  Epicyon haydeni
  Epicyon saevus

Примечания 

Вымершие псовые
Млекопитающие миоцена
†